London After Midnight (en español, Londres después de medianoche) puede referirse a:

 London After Midnight (película): Una película muda de 1927, dirigida por Tod Browning.
 London After Midnight (banda): Una banda de música de darkwave y rock gótico de Los Ángeles, California.